Верхонки:
 Верхонки у народов Севера и туристов — широкие рукавицы (обычно кожаные), надеваемые поверх варежек для защиты от холода и влажности.
 Верхонки рабочая рукавица (обычно брезентовая или тканевая) для защиты рук от повреждений и грязи при производстве каких-либо работ (строительных, озеленительных, монтажных, сантехнических и др.)